HS, Hs eller hs kan avse: 

 HS – en del av signalsäkerhetssystemet i Stockholms tunnelbana, se Hyttsignalsystem
 HS – Headset Profile en profil i Bluetoothprotokollstacken, se Bluetoothprotokollstack
 HS – benämning för Hellenic Ship som NATO använder i international kommunikation, se Lista över fartygsförkortningar
 HS – ett simsällskap från Helsingborg, se Helsingborgs Simsällskap
 HS – ett lokalt sjukhus i tätorten Hudiksvall, se Hudiksvalls sjukhus
 HS – en dagstidning i Finland, se Helsingin Sanomat
 HS – en dator- och TV-spelsterm, se Headshot
 HS – en statlig högskola i Skövde, se Högskolan i Skövde
 HS – en romersk myntenhet, se Sestertie
 HS – en kronisk, ofta smärtsam, immunologisk hudsjukdom, se Hidradenitis suppurativa
 hs – SI-symbol för en tidsenhet, se Hektosekund
 HS – hillsize: mått i meter för hur långt man säkert kan hoppa i en backe vid backhoppning, t.ex. HS 137
 Hs – ett grundämne, se Hassium